Freek Jansen (politicus), een politicus namens Forum voor Democratie
Freek Jansen (sportjournalist), een sportjournalist en voormalig voetballer